42 wsi na Ukrainie:

 Ulaniwka (rejon romanowski) 
 Ulaniwka (rejon zasławski)
 Ulaniwka (rejon żytomierski)